Бида — многозначный термин.

 Бида — в исламе новшество в вопросах религии, являющееся ересью.
 Бида — город и район местного управления в Нигерии.
 Бида (сено) — сено из люцерны.

Фамилия 
 Бида, Александр (1813—1895) — французский живописец.
 Бида, Бартош (род. 1987) — польский футболист.
 Бида, Михаил Владимирович (род. 2001) — российский кудоист.
 Бида, Олимпия (1903—1952) — блаженная Украинской грекокатолической церкви, монахиня, мученица.
 Бида, Сергей Олегович (род. 1993) — российский фехтовальщик-шпажист.

Примечания